

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kościelniki – dzielnica Kłodzka
 Kościelniki – wieś podkrakowska, obecnie w granicach Krakowa
 Kościelniki – część miasta Nowa Ruda w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim

Miejscowości na Ukrainie 
 Kościelniki – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie mościskim
 Kościelniki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim
 Wynohradne (do 1966 Kościelniki) – wieś w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim

Zobacz też 
 Kościelniki Dolne
 Kościelniki Średnie
 Kościelniki Górne
 Kościelnik